Geografia:
 Odessa, ciutat d'Ucraïna i port del Mar Negre.
 Odessa (Florida)
 Odessa (Minnesota)
 Odessa (Missouri)
 Odessa (Nova York)
 Odessa (Texas)
 Odessa (Washington)
 Província d'Odessa
 West Odessa, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas.
 Miscel·lània:
 FC Chornomorets Odessa, club de futbol ucraïnès de la ciutat d'Odessa.
 Odessa Cubbage, personatge del videojoc Half Life 2.
 ODESSA, suposada organització d'ajuda a fugits nazis.
 Odessa (pel·lícula), pel·lícula britànica-germana de Ronald Neame, estrenada l'any 1974.